Аргунов () — російське прізвище. Відомі носії:
 Аргунов Афіноген Гавриїлович (1886—1932) — російський воєначальник, полковник.
 Аргунов Борис Іванович (1907—1985) — математик-геометр, професор Смоленського педагогічного інституту, автор ряду підручників і навчальних посібників.
 Аргунов Валерій Архипович (1957—2011) — російський лікар, відмінник охорони здоров'я РФ.
 Аргунов Іван Петрович (1729—1802) — російський художник.
 Аргунов Микола Іванович (1771— після 1829) — російський художник.
 Аргунов Федір Семенович (1733 — бл. 1768) — російський архітектор.
 Аргунов Яків Іванович (1784 — після 1830) — російський художник.

Див. також 
 Аргунови